

Cinema 
 Mardi Gras – cortometraggio del 1943 diretto da Hugh Bennett
 Martedì grasso (Mardi Gras) – film del 1958 diretto da Edmund Goulding
 Mardi Gras - Fuga dal college (Mardi Gras: Spring Break) – film del 2011 diretto da Phil Dornfeld

Musica 
 Mardi Gras – gruppo musicale statunitense in attività dal 1970 al 1972
 Mardi Gras – album dei Creedence Clearwater Revival del 1972
 Mardi Gras – album di Zachary Richard del 1977

Navi
Mardi Gras (2020) – nave da crociera di Carnival Cruise Line
Mardi Gras (1972) – nave da crociera di Carnival Cruise Line

Altro 
 Carnevale di New Orleans (New Orleans Mardi Gras) – celebrazione del carnevale in Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras – festival della comunità gay e lesbica di Sydney (Australia)

Pagine correlate 
Martedì grasso (disambigua)